Рэ́мзи, Рамзи (, МФА: ) — англосаксонская фамилия, иногда неточно передаётся как Рэ́мси. Также изредка встречаются устаревшие варианты Ра́мсей, Ра́мзей, Рэ́мсей, Ра́мзай.

Фамилия 
 
 Рамсей, Альф (1920—1999) — английский футбольный тренер, под руководством которого сборная Англии выиграла чемпионат мира 1966.
 Рэмзи, Аарон (род. 1990) — валлийский футболист.
 Рэмси, Бен (1903—1985) — американский политик, 34-й вице-губернатор Техаса.
  (род. 1960) — американский радиоведущий, писатель и бизнесмен.
 Рэмзи, Джамайас (род. 2001) — американский баскетболист.
 Рэмси, Джейд (род. 1988) — английская актриса.
 Рэмзи, Джейн — шотландская кёрлингистка.
 Рэмси, Джек (1925—2014) — американский баскетбольный тренер и телекомментатор, член баскетбольного Зала славы.
 Рэмси, Джонбенет Патрисия (1990—1996) — победительница американских (США) детских конкурсов красоты, найденная в возрасте 6 (шесть) лет убитой в подвале своего дома.
 Патрисия Рэмси (Пэтси Рэмси) — мать Джонбенет Рэмси, в своё время победительница конкурса красоты «Мисс Вирджиния» и участница конкурса красоты «Мисс Америка»; умерла в 2006 году от рака.
 Рэмзи, Джордж (1855—1935) — первый главный тренер футбольного клуба «Астон Вилла».
 Рэмзи, Дэвид (род. 1957) — шотландский кёрлингист и тренер.
 Рэмси, Дэвид (род. 1971) — американский актёр.
 Рэмси, Дэвид (историк) (1749—1815) — американский врач, историк и политик.
 Рэмзи, Калвин (род. 2003) — шотландский футболист.
 Рэмзи, Крейг (род. 1951) — канадский хоккеист.
 Рэмси, Лаура (род. 1982) — американская актриса.
 Рэмси, Линн (род. 1969) — шотландский режиссёр, сценарист, продюсер и оператор.
 Рэмзи, Майк (род. 1960) — американский хоккеист.
 Рэмси, Мэрион (1947—2021) — американская актриса.
 Рэмси, Никита (род. 1988) — английская актриса.
 Рамзей, Норман Фостер (1915—2011) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Рэмзи, Тор (род. 1967) — американский режиссёр, продюсер, сценарист.
 Рэмси, Уэсли (род. 1977) — американский актёр.
 Рэмзи, Фрэнк (баскетболист) (1931—2018) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Рэмси, Элис Хайлер (1886—1983) — американская автомобилистка-долгожительница, первая женщина, пересекшая США с запада на восток на автомобиле.
 Рэмзи, Эндрю Майкл (1686—1743) — писатель шотландского происхождения и выдающийся масон.
 Рэмси, Энн (1929—1988) — американская актриса.
 Рэмзи, Энн (род. 1960) — американская актриса.
 Рэмзи, Эрон (род. 2003) — английский футболист.

Топоним 
 Рэмзи — округ в штате Северная Каролина, США

См. также 
 Рамзи
 Рамсей

Примечания